Плав е град в североизточната част на Черна гора. Населението на града към 2003 година е 3615 жители.

Население 
Населението в града през 2003 година е 3615 души.

Населението в града през 2011 година е 3717 души.

Историческо население:

 1981 - 3,348
 1991 - 4,073
 2003 - 3,165
 2011 - 3,717

Личности

Починали 
 Химзо Половина, босненски музикант и лекар

Външни препратки 
 www.plav.cg.yu